Krzysztof Jabłoński (ur. 1965) – polski pianista
 Krzysztof Jabłoński (ur. 1977) – polski żużlowiec
 Krzysztof Jabłoński (ur. 1985) – polski lekkoatleta, sprinter
 Krzysztof Jabłoński (zm. 2016) – polski funkcjonariusz policji, nadinspektor
 Krzysztof Jabłoński (zm. 2014) – polski artysta fotograf